Le Räterichsbodensee est un lac de barrage, situé sur le col du Grimsel, dans le canton de Berne, en Suisse

Présentation 
Le lac de barrage a un volume de 25 millions de m et une superficie de .

Sources 

Lac dans le canton de Berne
Lac des Alpes suisses
Lac de barrage en Suisse
Lac
Oberland bernois